Eid (Noorwegen), gemeente in Sogn og Fjordane
 Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, Portugese producent van geïntegreerde militaire communicatiesystemen
 Eid-oel-Fitr, feest binnen de islam, ook vaak Suikerfeest genoemd
 Eid-oel-Adha, feest binnen de islam, ook vaak Offerfeest genoemd
 e-ID, Belgische elektronische identiteitskaart
 eID-stelsel, Nederlands systeem voor elektronische identitificatie